Запотлан дел Реј има више значења:

 Општина Запотлан дел Реј (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Запотлан дел Реј (Запотлан дел Реј, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику